Brauhausstraße 4 ist die Bezeichnung von:

Brauhausstraße 4 (Merkendorf), Baudenkmal in Merkendorf, Bayern
Brauhausstraße 4 (Merseburg), Baudenkmal in Merseburg, Sachsen-Anhalt